Salze steht für:
 Salze, chemische Verbindungen
 Salze (Bega), Nebenfluss der Bega in Nordrhein-Westfalen

Salze ist der Familienname von:
 Jacques Salze (* 1987), französischer Fußballspieler
 Karl Luis Heinrich-Salze, Pseudonym von Katharina Heise (1891–1964), deutsche Bildhauerin und Malerin

Siehe auch:

 Groß Salze
 Salz
 Salce